El término Tsentralni (, central) puede referirse a:

Localidades 

Tsentralni (Bélaya Glina, Krasnodar), localidad del raión de Bélaya Glina del krai de Krasnodar, en Rusia.
Tsentralni (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mosstovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Tsentralni (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Tsentralni (Bogorodsk, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bogorodsk del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Tsentralni (Perevoz, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Perevoz del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Tsentralni (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Tsentralni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Tsentralni (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Tsentralni (Lugansk), asentamiento urbano en el óblast de Lugansk, Ucrania.

Otros 

 Distrito Tsentralni (Krasnodar), distrito de la unidad municipal de la ciudad de Krasnodar, en Rusia.
 Distrito Tsentralni (Sochi), distrito de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi, en Rusia.
 Tsentralni (Sochi), microdistrito del anterior distrito de Sochi, Rusia.